Rydlo může znamenat:

 Rydlo – ruční nástroj

Vlastní jméno:
 Antonín Rydlo – český politik
 Jozef Rydlo – slovenský politik
 Souhvězdí Rydla